Mathieu Beaudoin (né le  à Rock Forest, Québec, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Après quatre saisons passées dans une université américaine, il se joignit aux Sundogs de l'Arizona pour terminer la saison 2006-07. Il entama par la suite sa première saison complète dans la East Coast Hockey League avec les Wranglers de Las Vegas avec lesquels il ne joua qu'une partie avant de passer aux mains des Bombers de Dayton. Il jouera aussi quelques parties dans la Ligue américaine de hockey pour trois différents clubs en cours de saison. Durant la saison 2008-2009, après avoir passé plusieurs brefs séjours dans la LAH, il trouve enfin sa niche avec les Aeros de Houston, formation pour laquelle il disputera 41 parties en saison régulière.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 ||Buckeyes d'Ohio State ||NCAA ||40 ||7 ||7 ||14 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Buckeyes d'Ohio State ||NCAA ||40 ||23 ||11 ||34 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Buckeyes d'Ohio State ||NCAA ||32 ||8 ||8 ||16 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Buckeyes d'Ohio State ||NCAA ||37 ||14 ||11 ||25 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Sundogs de l'Arizona ||LCH ||- ||- ||- ||- ||- ||14 ||2 ||1 ||3 ||14
|-
|rowspan="2"|2007-2008 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Bombers de Dayton ||ECHL ||61 ||38 ||30 ||68 ||44 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|rowspan="3"|2007-2008 ||Stars de l'Iowa ||LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Americans de Rochester ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Bears de Hershey ||LAH ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||15 ||10 ||6 ||16 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="3"|2008-2009 ||Rampage de San Antonio ||LAH ||1 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Admirals de Milwaukee ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Aeros de Houston ||LAH ||41 ||11 ||8 ||19 ||17 || || || || ||
|-
|2009-2010 ||Stars du Texas ||LAH || 72|| 19|| 25|| 44|| 22|| 22|| 4|| 3|| 7|| 4
|-
|2010-2011 ||Rampage de San Antonio ||LAH || 63|| 21|| 30|| 51|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Pirates de Portland ||LAH || 45|| 7|| 17|| 22|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2012-2013 || Bears de Hershey ||LAH || 32|| 3|| 7|| 10|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| IceHogs de Rockford ||LAH || 21|| 1|| 3|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HC Bolzano || EBEL || 50|| 9|| 18|| 27|| 16|| || || || ||

Notes et références 

Naissance en avril 1984
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des IceHogs de Rockford
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Bolzano
Joueur de hockey sur glace des Buckeyes d'Ohio State
Étudiant de l'université d'État de l'Ohio